Marcovia kan syfta på:

Honduras 

 Marcovia (kommun), Choluteca, 
 Marcovia (ort), Choluteca,